Bréhal désigne :

Nom de famille
 Jean Bréhal, inquisiteur de France, prieur du couvent Saint-Jacques de Paris.
 Nicolas Bréhal (° 1952 - † 1999), est un écrivain français.

Toponyme
 Bréhal, est une commune française

Homonymie de patronyme